Уэст-Ориндж:
 Уэст-Ориндж — тауншип в округе Эссекс (штат Нью-Джерси, США).
 Уэст-Ориндж — город в США (штат Техас, округ Ориндж).